

Холм — місто на правах повіту, Люблінське воєводство
 Холм — залізнична станція однойменного повітового міста у Люблінському воєводстві

Холм — місто, Новгородська область
 Холм — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Холм — село, Весьєгонський район, Тверська область
 Холм — присілок, Галицький район, Костромська область
 Холм — присілок, Західнодвінський район, Тверська область
 Холм — присілок, Кардимовський район, Смоленська область
 Холм — присілок, Кувшиновський район, Тверська область
 Холм — село, Лихославльський район, Тверська область
 Холм — присілок, Можайський міський округ, Московська область
 Холм — присілок, Молоковський район, Тверська область
 Холм — присілок, Монастирщинський район, Смоленська область
 Холм — присілок, Новодугинський район, Смоленська область
 Холм — присілок, Оленинський район, Тверська область
 Холм — присілок, Пеновський район, Тверська область
 Холм — присілок, Сандовський район, Тверська область
 Холм — присілок, Сафоновський район, Смоленська область
 Холм — присілок, Селіжаровський район, Тверська область
 Холм — присілок, Сонковський район, Тверська область
 Холм — присілок, Тутаєвський район, Ярославська область
 Холм — присілок, Холм-Жирковський район, Смоленська область
 Холм — присілок, Ярцевський район, Смоленська область
 Холм — зникле місто Тверського князівства (здогадно ототожнюється з присілком Красний Холм Зубцовського району або з Погорілим Городищем)

Холм — село, повіт Нямц, комуна Пинчешть
 Холм — село, повіт Ясси, комуна Поду-Ілоаєй